Zokhid Kenjaev (* 30. März 1992 in Jizzax) ist ein usbekischer Tischtennisspieler. Er nahm an den Olympischen Spielen 2016 teil. In der Saison 2018/19 spielte er in Österreich für den TTC Wiener Neustadt.

Zokhid Kenjaev war 2016 der erste Tischtennisspieler aus Usbekistan, der an einer Olympiade teilnahm.

Turnierergebnisse

Weblinks 

 Zokhid Kenjaev in der Datenbank von sports-reference (englisch) (archiviert; abgerufen am 24. November 2020)
 Zokhid Kenjaev auf olympedia.org (englisch) (abgerufen am 24. November 2020)
 Weltranglistenplatzierungen

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Usbekistan)
Olympiateilnehmer (Usbekistan)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Usbeke
Geboren 1992
Mann